Della (wodospad) – wodospad w Kanadzie
 Kaczka Della Thelma – fikcyjna postać pochodząca z uniwersum Kaczora Donalda